Tagounite, commune rurale marocaine de la province de Zagora, dans la région de Sous-Massa-Draa
 Tagounite, village kabyle de la commune algérienne d'Aït Yahia, dans la wilaya de Tizi-Ouzou